Lesse die Bezeichnung für:
 Lesse (Fluss) in den Ardennen (Belgien), durchfließt die Höhle von Han-sur-Lesse
 Lesse (Salzgitter), Stadtteil 
 Lesse (Moselle),  französische Gemeinde, Département Moselle
 Lesse (Aldeia), eine osttimoresische Aldeia im Suco Leolima, Gemeinde Ainaro
 Lesse (Ort, Leolima), eine osttimoresische Aldeia im Suco Leolima, Gemeinde Ainaro

Lesse ist der Familienname von:
Eckhard Lesse (* 1948), deutscher Leichtathlet
Theodor Wilhelm Lesse (* 1827; † 1904), deutscher Jurist und Politiker, MdR, MdA